Список родов совок включает более 4000 родов бабочек семейства Noctuidae.

Список таксонов 

 Gaala
 Gabara
 Gaberasa
 Gabyna
 Gadera
 Gaedeodes
 Gaedonea
 Galactomoia
 Galanda
 Galapha
 Galeana
 Galgula
 Galleridia
 Gammace
 Gangra
 Gaphara
 Gargaza
 Gaurenopsis
 Gelenipsa
 Geniascota
 Geometrimima
 Gerarctia
 Gerbathodes
 Gerespa
 Geria
 Gerisa
 Geroda
 Gerra
 Gerrodes
 Gesonia

 Gespanna
 Gigaglossa
 Gigia
 Gigides
 Ginaea
 Giria
 Girpa
 Girtesma
 Giscala
 Gisira
 Giubicolanta
 Gizama
 Glaucicodia
 Glenopteris
 Gloanna
 Globosusa
 Gloia
 Gloriana
 Glossodice
 Glympis
 Gnamptocera
 Gnamptogyia
 Gnamptonyx
 Gnathogonia
 Godasa
 Goednes
 Goenycta
 Gomora
 Gonagyra
 Gondysia

 Gonelydna
 Gonepatica
 Gonepteronia
 Goniapteryx
 Goniocarsia
 Goniocraspedon
 Goniocraspedum
 Goniohelia
 Goniophila
 Goniophylla
 Gonioscia
 Goniotermasia
 Gonippa
 Gonitis
 Gonodes
 Gonodonta
 Gonodontodes
 Gonoglasa
 Gonophaea
 Gonopteronia
 Gonospileia
 Gonostygia
 Gonuris
 Goonallica
 Gorgone
 Gorgora
 Gorosina
 Gortyna
 Gortynodes
 Gorua
 Gracillina

 Gracilodes
 Gracilopsis
 Grammesia
 Grammodes
 Grammoscelis
 Graphania
 Graphantha
 Graphigona
 Graphiphora
 Graptocullia
 Graptolitha
 Gravodos
 Griposia
 Grisana
 Grisyigoga
 Grotella
 Grotellaforma
 Grumia
 Gryphadena
 Gryphopogon
 Gueselderia
 Guntia
 Guriauna
 Gustiana
 Gynaephila
 Gyophora
 Gypsitea
 Gyrognatha
 Gyrohypsoma
 Gyroprora
 Gyrospilara
 Gyrtona

Примечания 

Совки
Списки бабочек